Сезон 1973/74 — 64-й сезон в истории венской «Аустрии», а также 63-й сезон подряд, который клуб провёл в высшем дивизионе австрийского футбола. По итогам сезона клуб в пятнадцатый раз в своей истории стал обладателем Кубка Австрии.

В июле 1973 года «Аустрия» объединилась с клубом ВАК, образовав новую команду под названием «Аустрия/ВАК».

Чемпионат Австрии в этом сезоне официально назывался Националлига.

Чемпионат Австрии

Турнирная таблица

Матчи 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Кубок Австрии 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Товарищеские матчи

Статистика игроков

Примечания

Ссылки 
Austria Wien Archiv — Saison 1973/74
Чемпионат Австрии 1973/74 на сайте AustriaSoccer.at
Кубок Австрии 1973/74 на сайте AustriaSoccer.at

1973/1974
Аустрия ВАК